Bucoda ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bucoda (Missouri)
 Bucoda (Washington)